Buttigliera bezeichnet:

 Buttigliera Alta, eine Gemeinde in der Provinz Turin im Piemont
 Buttigliera d’Asti, eine Gemeinde in der Provinz Asti